Singular — flexão gramatical de número
Singular (álbum) — de Lulu Santos
Singular (banda) — da Tailândia

Desambiguações de música